Die Fotbollsallsvenskan 2012 war die 88. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Gemäß dem Anfang Dezember 2010 veröffentlichten Rahmenterminplan wurde die Spielzeit zwischen dem 1. April und 4. November 2012 ausgetragen. Aufgrund der Europameisterschaftsendrunde 2012 fand zwischen dem 23. Mai und dem 30. Juni eine Sommerpause statt.

Spielzeit

Modus 
16 Mannschaften spielten in Hin- und Rückspiel an 30 Spieltagen um den Lennart-Johansson-Pokal, der als Trophäe für den schwedischen Meistertitel ausgelobt ist, sowie um den Einzug in den Europapokal und gegen den Abstieg in die zweitklassige Superettan.

Der Tabellenführer nach dem letzten Spieltag wurde als schwedischer Landesmeister ausgezeichnet und nimmt an der Qualifikation zur UEFA Champions League 2013/14 teil. Die zwei dahinter platzierten Mannschaften ziehen neben dem Sieger des Landespokals, der bis zum Sommer des folgenden Jahres ermittelt wird, in die Qualifikation zur UEFA Europa League 2013/14 ein. Die beiden Tabellenletzten stiegen direkt in die Superettan ab, der Drittletzte tritt in einer aus Hin- und Rückspiel bestehenden Relegationsrunde gegen den Tabellendritten der zweiten Liga an.

Saisonverlauf

Trainerwechsel 
Nach Ende der vorangegangenen Spielzeit kam es zu einigen Trainerwechseln. Bereits während der noch laufenden Saison gab IFK Göteborg die Neuverpflichtung von Mikael Stahre für die neue Spielzeit an, der das Trainerduo Jonas Olsson und Stefan Rehn beerbte, deren auslaufende Verträge nicht verlängern worden waren. 

Kurze Zeit nach Saisonschluss verkündete Magnus Haglund seinen Abschied als Cheftrainer beim IF Elfsborg, dessen Mannschaft er acht Jahre lang betreut und in der Spielzeit 2006 zum Meistertitel geführt hatte. Als Nachfolger verpflichtete der Verein Jörgen Lennartsson, der zuvor bei Stabæk Fotball in Norwegen gearbeitet hatte, und vereinbarte mit ihm einen Zwei-Jahres-Vertrag.

Den ersten Trainerwechsel während der laufenden Spielzeit vollzog das seinerzeitige Schlusslicht Örebro SK in der Sommerpause Anfang Juni. Nachdem die Mannschaft in den ersten zwölf Saisonspielen ohne Sieg geblieben war, wurde Sixten Boström von seinen Aufgaben entbunden und Per-Ola Ljung, der kurz zuvor als Trainerassistent beim Vorjahresdoublegewinner Helsingborgs IF entlassen und durch Stefan Schwarz ersetzt worden war, als neuer Cheftrainer verpflichtet.

Nur wenige Tage später kam es zu einem weiteren Trainerwechsel, als Conny Karlsson am 13. Juni aus Protest gegen die Entlassung von Ljung und aufgrund des ohnehin angespannten Verhältnisses zu Sportchef Jesper Jansson sein Traineramt bei Helsingborgs IF niederlegte. Der Norweger Åge Hareide, zwischen 1998 und 1999 bereits für den Klub tätig und seinerzeit Meisterschaftsgewinner, übernahm wenige Tage nach seinem Rücktritt beim norwegischen Erstligisten Viking Stavanger am folgenden Tag den Cheftrainerposten.

Am 22. Juli demissionierte Alexander Axén von seinem Trainerauftrag beim Göteborger Klub GAIS, sein bisheriger Assistent Kjell Pettersson übernahm in der Folge interimsweise seine Aufgaben. Am 31. Juli 2012 stellte der Verein den Niederländer Jan Mak als neuen Übungsleiter bis zum Saisonende im November vor.

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
In der Relegation traf der Drittletzte der Allsvenskan GIF Sundsvall auf den Dritten der Superettan 2012 Halmstads BK. Dabei konnte sich Halmstads BK durchsetzen und stieg somit auf, während GIF Sundsvall den Gang in die Zweitklassigkeit antreten musste.

Torschützenliste

Meistermannschaft IF Elfsborg

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info
 svenskfotboll.se: „Statistik/ligor: Publikliga“

Einzelnachweise 

2012
Fußballsaison 2012